Сен-Реми́-су-Барбюи́з () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Арси-сюр-Об. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10361.

Коммуна расположена приблизительно в 140 км к востоку от Парижа, в 60 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 21 км к северу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 173 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 114 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 95 были экономически активными, 19 — неактивными (показатель активности — 83,3 %, в 1999 году было 78,1 %). Из 95 активных работали 87 человек (45 мужчин и 42 женщины), безработных было 8 (2 мужчины и 6 женщин). Среди 19 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об